Mira Banjac (Erdevik, 4. studenoga 1929.) je srbijanska filmska, kazališna i televizijska glumica, te jedna od najvećih živih zvijezda jugoslavenskoga filma.

Životopis 

Mira Banjac, pravoga imena Mirjana T. Banjac, pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila Kazališnu školu u Novom Sadu (1950.). Uz kraće angažmane u kazalištima u Srijemskoj Mitrovici (1949. – 1951.) i  Narodnom kazalištu u Banjoj Luci (1953. – 1955.) radila je u Srpskom narodnom kazalištu u Novom Sadu (1951. – 1970.). Godine 1970. prešla je u Beograd i postala član Ateljea 212.

Likove žena iz naroda, svoja najuspjelija glumačka dostignuća, najčešće ostvaruje svojevrsnim humorom. Osim u kazalištu, gdje je dobila niz priznanja, igrala je i u nizu televizijskih drama i serija (npr. glavnu ulogu u seriji Marija Stipe Delića i više glavnih uloga u dramama Milenka Vučetića) te na filmu.

Na velikom ekranu ostvarila je preko 300 uloga za pamćenje, posebno u ostvarenjima Gorana Paskaljevića. Autorica je scenarija kratkometražnog filma Laku noć Šnjuka.

Za vrijeme Drugoga svjetskog rata bila je godinu dana u Prvoj proleterskoj brigadi.

Nagrade 
 Dobričin prsten, najveće glumačko priznanje u Srbiji za životno djelo (2000)
 Nagrada „Pavle Vuisić“ za izuzetan doprinos srpskom filmu (2008)
 Nagrada „Žanka Stokić“ za izuzetan doprinos srpskoj filmskoj, kazališnoj i televizijskoj umetnosti (2014)
 Dvije Sterijine nagrade,
 Tri pulske arene,
 Zlatni ćuran, za životno djelo glumcu komičaru (2004)
 Nušićeva nagrada, za životno djelo glumcu komičaru (2016)
 Statueta Joakim Vujić, za izuzetan doprinos razvoju kazališne umetnosti Srbije,
 Oktobarska nagrada Novog Sada,
 Oktobarska nagrada Beograda,
 Sedmojulska nagrada,
 Nagrada "Ona i on", za glumači par godine u seriji "Priče iz radionice", sa Zoranom Radmilovićem
 Nagrada grada Zagreba (za TV seriju „Marija“),
 Zlatni lovorov vijenac za životno djelo (Sarajevo 1991)

Filmografija

Izvori

Vanjske poveznice 

 Mira Banjac na imdb.com
 Mira Banjac na port.rs

Srbijanski filmski glumci
Srbijanski televizijski glumci
Srbijanski kazališni glumci